

Ludzie 
 Doris (Doryda) – imię żeńskie (sporadycznie męskie)

Osoby o imieniu Doris 
 Doris – pierwsza żona Heroda Wielkiego
 Doris Auer – austriacka lekkoatletka
 Doris Betts – amerykańska pisarka
 Doris Changeywo (Doris Changeiywo) – kenijska lekkoatletka
 Doris Coley – amerykańska piosenkarka
 Doris Day (wł. Doris Mary Ann Kappelhoff) – amerykańska piosenkarka
 Doris de Agostini – szwajcarska narciarka alpejska
 Doris Dragović (wł. Dorotea Dragović) – chorwacka piosenkarka
 Doris Dörrie – niemiecka aktorka
 Doris Fischer – austriacka brydżystka
 Doris Giller – kanadyjska dziennikarka, upamiętniona Giller Prize
 Doris Grau – amerykańska aktorka
 Doris Gubbins – walijska tenisistka
 Doris Günther – austriacka snowboardzistka
 Doris Haddock (Doris „Granny D” Haddock z d. Rollins) – amerykańska działaczka społeczna
 Doris Hart (Doris Jane Hart) – amerykańska tenisistka
 Doris Hedberg (Doris Linnea Birgitta Hedberg) – szwedzka gimnastyczka
 Doris Hoch – niemiecka polityk
 Doris Hofrichter (Doris „Dorli” Hofrichter) – austriacka lekkoatletka
 Doris Jensen (Doris Bernice Jensen, znana jako Coleen Gray) – amerykańska aktorka
 Doris Kearns Goodwin – amerykańska pisarka
 Doris Kermack (Doris Mary Kermack z d. Carr) – brytyjska zoolog
 
 Doris Lessing (Doris May Lessing z d. Tayler) – brytyjska pisarka
 Doris Leuthard – szwajcarska polityk
 Doris Maletzki – niemiecka lekkoatletka
 
 
 Doris Miller (Doris „Dorie” Miller) – amerykański marynarz
 Doris Molesworth (Doris Agnes Molesworth primo voto Fraser) – angielska pływaczka
 Doris Neuner – austriacka saneczkarka
 
 Doris Pack – niemiecka polityk
 
 
 Doris Roberts (Doris May Roberts) – amerykańska aktorka
 Doris Salcedo – kolumbijska rzeźbiarka
 
 Doris Schwaiger (Doris Schwaiger-Robl) – austriacka siatkarka plażowa
 
 Doris Trachsel – szwajcarska biegaczka narciarska
 
 Doris van Delft – holenderska brydżystka
 
 
 Doris Younane – australijska aktorka

Postaci fikcyjne 
 Doris Duke – postać fikcyjna z filmu Bernard i Doris (grana przez Susan Sarandon)
 Doris Ivey – postać fikcyjna z filmu O, kurczę! (grana przez Amy Farrington)
 Doris Marshall – postać fikcyjna z filmu Leć, leć w przestworza (grana przez Joan Pringle)

Mitologia grecka 
 
 Doris – w mitologii greckiej jedna z Okeanid, matka Nereid, żona Nereusa

Inne 
 Doris – planetoida o numerze katalogowym 48
 
 
 Doris – fikcyjne włości rodowe z baletu Rajmonda
 HMS „Doris” – krążownik Royal Navy z okresu I wojny światowej
 „Doris” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Zobacz też 
 Bernard i Doris – amerykańsko-brytyjski film z 2006 roku
 DORIS – system satelitarny
 Doris Williams Stadium – stadion wielofunkcyjny w Buchanan
 Dorisa (syn. Dorisiella) – rodzaj pasożytniczych pierwotniaków z rodziny Eimeriidae
 Dorris – strona ujednoznaczniająca
 Doryda – strona ujednoznaczniająca
 inne osoby: Peggy Doris Hawkins

Przypisy